Chorigyne är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Chorigyne ingår i familjen Cyclanthaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Enhjärtbladiga blomväxter
Chorigyne